Detta är en lista över sjöar i Ängelholms kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Ängelholms kommun.

Lista

Ängelholms kommun
 Lista